Ки́зель () — фамилия. Известные носители:

 Кизель, Александр Робертович (1882—1942) — русский и советский биохимик.
 Кизель, Владимир Александрович (1912—2006) — советский и российский физик, профессор МФТИ, альпинист.
 Кизель, Ханс Дитер — немецкий кёрлингист.

См. также 
 Кизел (значения)